Jim Douglas kan verwijzen naar:

 Jim Douglas (politicus), een Amerikaans politicus uit Vermont.
 Jim Douglas (jazzmusicus), een Schotse jazzgitarist en banjospeler.
 Jim Douglas (museumdirecteur), een Surinaams museumdirecteur.